Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1977/78 стал бельгийский «Андерлехт», обыгравший в финале клуб «Аустрия» (Вена). Это был третий подряд финал «Андерлехта», из которых два он выиграл.

Предварительный раунд

Первый матч

Ответный матч

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1977-78 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1977 году
Футбол в Европе в 1978 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА